Бельмачовка () — село,
Бельмачовский сельский совет,
Ичнянский район,
Черниговская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 7421781001. Население по переписи 2001 года составляло 715 человек .

Является административным центром Бельмачовского сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Бельмачовка находится на левом берегу реки Остёр,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Мартыновка,
ниже по течению на расстоянии в 5,5 км расположено село Ивангород,
на противоположном берегу — село Фастовцы (Бахмачский район).
Русло реки заболочено, вокруг проведено несколько ирригационных каналов.
Рядом проходит железная дорога, станция Бильмачевка.

История 
 1600 год — дата основания.
В селе была церковь Николая Чудотворца.
Есть на карте 1812 года.
В 1859 году в козачем селе Бельмачовка было церковь и 171 двор где проживало 973 человека (482 мужского и 491 женского пола).

Экономика 
 «Бильмачивка», агрофирма, ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Известные уроженцы и жители 
 Овсейко, Николай Сергеевич — украинский художник.

Примечания